Степ —  село в Україні,  Чернігівській області, Борзнянському районі.
Орган місцевого самоврядування - Великозагорівська сільська рада.

Посилання 
Погода в селі  

Села Чернігівської області
Населені пункти Ніжинського району